Die WSF Junior Open 2020 waren ein von der World Snooker Federation veranstaltetes Junioren-Snookerturnier. Es fand vom 4. bis 9. Januar 2020 in der Malta Snooker Academy in Ħamrun auf Malta statt. Nachdem 2018 erstmals eine WSF Championship ausgetragen worden war, gab es in diesem Jahr zwei offene Meisterschaften der WSF, ein Jugend- und ein Seniorenturnier. Sie dienten als Qualifikationsturniere für die World Snooker Tour, die Profitour des Snookersports.

Gao Yang sicherte sich den Juniorentitel und damit die Startberechtigung für die auf das Turnier folgenden beiden Profispielzeiten. Der Chinese besiegte Sean Maddocks aus England im Endspiel mit 5:2. Nachdem durch die COVID-19-Pandemie in den Monaten nach den Open der Turnierkalender durcheinanderkam, wurden die Qualifikationskriterien neu geregelt und auch Maddocks bekam nachträglich eine Tourkarte für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22.

Gruppenphase 
55 Spieler aus 21 Ländern hatten für das Turnier gemeldet. Sie wurden in 11 Gruppen zu je 5 Spielern aufgeteilt. In den Gruppen spielte jeder gegen jeden um
die Platzierungen. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-Modus ausgespielt. 33 Spieler hatten sich über die Gruppenphase qualifiziert. Die beiden Drittplatzierten mit dem schlechtesten Gruppenergebnis mussten zuerst ein Qualifikationsspiel austragen, der Sieger stieg dann mit den übrigen Spielern in die erste Runde des Ausscheidungsturniers ein.

Qualifizierungsspiel 

|}

Runde der Letzten 32 bis Finale

Finale 
Gao Yang hatte bereits zwei Jahre zuvor bei der WSF Championship mitgespielt und bei der U18-Weltmeisterschaft hatte er im Vorjahr im Finale gestanden. Sean Maddocks hatte bis dahin nur auf europäischer Ebene gespielt und es war das erste Mal, dass er bei einem internationalen Turnier so weit gekommen war. In seinem ersten Finale war es aber er, der die Initiative übernahm und zweimal in Führung ging. Doch Gao glich beide Male umgehend wieder aus. Der umkämpfte, knappe vierte Frame spornte den Chinesen an und mit einem 72-Punkte-Break, dem einzigen hohen Break im Finale, ging er erstmals in Führung. Im nächsten Frame hatte Maddocks mehrere Chancen zu kontern, er kam aber nie in ein richtiges Break. Gao punktete mehrfach und zog damit auf 4:2 davon. Im siebten Frame hatte erneut der Engländer die erste Chance, die aber wieder nicht nutzte. Auch Gao tat sich schwer, machte aber aus seinen zahlreichen Chancen immer wieder Punkte. Als Maddocks aus seiner zweiten großen Chance wieder nur 14 Punkte machte, zog der Chinese bei der nächsten Gelegenheit vorentscheidend davon und machte wenig später den 5:2-Sieg perfekt.

Century-Breaks 
109 Breaks von mindestens 50 Punkten gab es in dem Turnier, davon waren 6 Century-Breaks. Vier Spielern gelangen zusammen 6 Breaks von 100 oder mehr Punkten, der Belgier Julien Leclercq erzielte das höchste Turnierbreak mit 121 Punkten in der Gruppenphase.

Quellen

Weblinks 
 2020 WSF Junior Open (World Snooker Federation)

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Malta
Sport (Ħamrun)